Nom de quatre kans de Crimea:
 Mehmed I Giray 1515-1523 
 Mehmed II Giray 1577-1584 
 Mehmed III Giray 1623-1628 	
 Mehmed IV Giray 1641-1644 i 1654-1666